Brinkmann steht für:
 Brinkmann, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 F. W. Brinkmann, deutscher Textilhersteller, siehe Bugatti (Bekleidung)
 Karl Ernst Brinkmann (KEB), deutsches Unternehmen auf dem Gebiet der elektrischen Antriebstechnik
 Ernst Brinkmann KG, deutsches Elektronik- und Technik-Kaufhaus 
 Martin Brinkmann AG, Bremer Zigaretten- und Tabakfabrik
 Brinkmann & Bose, deutscher Buchverlag mit Sitz in Berlin
 Brinkman-Zahl, Kennzahl der Physik

Siehe auch:
 Brinckmann
 Brinkman
 Brinckman
 Bringmann